Concepción del Sur kan syfta på:

Honduras 

 Concepción del Sur (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Concepción del Sur (ort), Departamento de Santa Bárbara,